Hydrocotyle puncticulata är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Anton Wilhelm Miquel. Hydrocotyle puncticulata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
puncticulata